Fennpfuhl steht für:

 allgemeine Bezeichnung für ein flaches stehendes Gewässer (Fenn oder Fehn = Moor)

Orte:
 Fennpfuhl, Ortsteil von Berlin im Bezirk Lichtenberg, siehe Berlin-Fennpfuhl
 Fennpfuhlpark in Berlin-Fennpfuhl

Gewässer:
 Fennpfuhl in Berlin-Britz
 Fennpfuhl in Berlin-Fennpfuhl